Rádio-pirata ou rádio clandestina, refere-se a uma estação de radiodifusão em situação ilegal 
 Rádio Pirata - O Show, registro ao vivo da banda de rock brasileira RPM, lançado em 1987
 Rádio Pirata ao Vivo, segundo álbum da banda de rock brasileira RPM, lançado em 1986
 Rádio Pirata (filme), filme brasileiro, de 1987, dirigido por Lael Rodrigues

Desambiguação